Osoby o nazwisku Gibb:
 Maurice Gibb – australijski muzyk, członek Bee Gees
 Robin Gibb – australijski muzyk, członek Bee Gees
 Barry Gibb – australijski muzyk, członek Bee Gees
 Andy Gibb – australijski muzyk, brat Maurice'a , Robin'a i Barry'ego
 Walter Gibb – brytyjski lotnik, as myśliwski II wojny światowej